Чычас-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Якутия 
 Чычас-Кюель — озеро, на правом берегу р. Мэнкэрэ, северо-западнее устья р. Саха-Юряге, координаты 67°56' с. ш. 124°39' в. д., код ГКГН 222187.
 Чычас-Кюель — озеро, между р. Диппа и р. Кырамда, координаты 64°58' с. ш. 121°25' в. д., код ГКГН 224625.
 Чычас-Кюель — озеро, северо-западнее оз. Степаново, координаты 71°23' с. ш. 148°17' в. д., код ГКГН 412069.
 Чычас-Кюель — озеро, в левобережье р. Тирехтях, координаты 68°21' с. ш. 147°12' в. д., код ГКГН 412865.
 Чычас-Кюель — озеро, в левобережье р. Сундрун, координаты 70°12' с. ш. 152°01' в. д., код ГКГН 411331.

См. также 
 Чычас